Волода́рский (в речи местных жителей чаще Волода́ровка) — посёлок в Астраханской области России. Административный центр и крупнейший населённый пункт Володарского района. Образует муниципальное образование «Посёлок Володарский» со статусом сельского поселения.

География 
Посёлок расположен в 44 км к востоку от Астрахани, в дельте Волги, на берегу реки Чурка — протоки реки Бузан. В черте посёлка находится часть острова Садовка в междуречье Чурки и Корневой. Северо-западная оконечность острова застроена жилыми домами, на ней располагаются улицы Куйбышева и Рыбацкая.

История 
Начиная с XVI века здесь располагался так называемый Чуркинский учуг. Учуг – слово татарское, обозначает специальную забойку-ловушку, которой перегораживали реку и не пускали крупную рыбу на нерест. В 1923 году промыслу Чурка было присвоено имя В. Володарского. С 1931 по 1944 год посёлок являлся центром Володарского района. В августе 1952 года промысел имени Володарского был преобразован в рабочий посёлок Володарский. В 1965 году рабочий посёлок вновь становится центром восстановленного Володарского района.

26 июня 2006 года в соответствии с Законом Астраханской области № 28/2006-ОЗ посёлок Володарский отнесён к категории сельских населённых пунктов, муниципальное образование «Посёлок Володарский» наделено статусом сельского поселения.

Население

Транспорт 
В Володарском действуют два маршрута городского маршрутного такси. Посёлок связан с областным центром и многочисленными сёлами района десятками маршруток.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации муниципального образования

Населённые пункты Володарского района Астраханской области
Районные центры Астраханской области
Бывшие посёлки городского типа Астраханской области